Cros ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Cros (Gard) im Département Gard
 Cros (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
 Cros-de-Géorand (Ardèche) im Département Ardèche
 Cros-de-Montvert (Cantal) im Département Cantal
 Cros-de-Ronesque (Cantal) im Département Cantal

Cros ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Cros (1842–1888), französischer Dichter und Erfinder
 Guillaume Cros (* 1995), französischer Fußballspieler
 Henry Cros (1840–1907), französischer Glaskünstler
 Ignacio Vidal y Cros (1815–1859), spanischer Mediziner und Naturforscher

 Yves Cros (1923–1995), französischer Leichtathlet

CROS
 Ein Portal der Europäischen Union zur Zusammenarbeit in der Forschung für offizielle Statistik (Collaboration in Research and Methodology for Official Statistics)

Siehe auch:
 Cross
 Gros (Begriffsklärung)
 Cro